New Mind – brytyjski zespół muzyczny
 New Mind – singel Swans